R steht für:
 R/r, den 18. Buchstaben des lateinischen Alphabets
 R, Abkürzung für Verwandtschaftskoeffizient
 R, bei den Österreichischen Bundesbahnen ein Regionalzug
 R, R-rated movies, Altersfreigabe in den USA für Filme, siehe Motion Picture Association #R (restricted)
 R (Film), dänischer Gefängnisfilm (2010)
 R als Abkürzung für (lateinisch Regina „Königin“) den Zusatz zur Unterschrift von Königin Elisabeth II. und Margrethe II.
 R, Abkürzung für das Raabe-Verzeichnis der Werke von Franz Liszt, siehe Peter Raabe
 R, in der Elektrotechnik eine veraltete Bezeichnung für den ersten Außenleiter
 schwarzes R auf weißem Grund als Auszeichnung des Rheinhöhenwegs im Rheintal
 r., die Abkürzung für rechts, siehe Links und rechts
 r, die Vorderseite eines Blattes Papier etc. oder einer Banknote, siehe Recto
 R., das erfolgreichste Album von R. Kelly
 R., im Militärwesen die Abkürzung für Regiment
 Anlage R über Renteneinkünfte zur deutschen Einkommensteuererklärung
 Regensburg auf Wasser-Kleinfahrzeugen im Bereich des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Regensburg
 in Kombination mit einer Ziffer (z. B. R3) für Reichsstraße (Deutsches Reich)
 ®, das Symbol für Marke (früher Warenzeichen, vor allem in Deutschland), siehe Marke (Recht)
 im Schulwesen das Kürzel der Dienstbezeichnung Rektor; bzw. Rin für Rektorin

Mathematik und Informatik:
 r, auch R, in der Geometrie das Formelzeichen für Radius
 , das Symbol für die Menge der reellen Zahlen, siehe Reelle Zahl
 in der Statistik den Korrelationskoeffizient r sowie
 dessen Quadrat (r²), das Bestimmtheitsmaß (R²)
 R (Programmiersprache) für die Untersuchung statistischer Probleme und ein Statistik-Software-Paket

Chemie:
 R, einen Stereodeskriptor zur Unterscheidung konfigurationsisomerer Verbindungen
 R, den Einbuchstabencode für Arginin
 R, Formelzeichen für die universelle Gaskonstante
 R, Formelzeichen für das Teilchenzahlverhältnis
 –R, einen organischen Rest, siehe Seitenkette

Physik:
 r, das Formelzeichen für den Recoveryfaktor
 r, das Zeichen für den Reflexionsfaktor
 , das Zeichen für das Restwiderstandsverhältnis
 R, die universelle Gaskonstante
 R, das Einheitenzeichen für Röntgen und r ein älteres Einheitenzeichen hierfür, siehe Röntgen (Einheit)
 R, das Formelzeichen für den elektrischen Widerstand, siehe Elektrischer Widerstand
 R, das Formelzeichen für die Schallkennimpedanz (Schallwellenwiderstand)
 R, das Zeichen für die Rydberg-Konstante
 °R, das Einheitensymbol für eine Temperaturmaßeinheit, siehe Réaumur-Skala
 °R, das Einheitensymbol für eine Temperaturmaßeinheit, siehe Rankine-Skala

Technik:
 Rostgrad (R0 bis R5) nach der Rostgradskala für Anstriche auf Eisen nach DIN 53210 - 1964

Medizin:
 R, die Nettoreproduktionszahl
 , die Basisreproduktionszahl
 Resistance, etwa in cmH2/l/s, siehe etas Lungenfunktion#Atemwegswiderstand (Resistance)

Luftfahrt:
 Radial (Kursangabe von einer VOR-Station zu einem Flugzeug, entspricht dem QDR), siehe Drehfunkfeuer
 Right (Runway identification) – Rechts, siehe Start- und Landebahn
 Restricted area (followed by identification), siehe Flugbeschränkungsgebiet
 Im internationalen Buchstabieralphabet wird R mit Romeo bezeichnet, siehe ICAO-Alphabet
 Reconnaissance, Flugzeuge die zur Aufklärung benutzt werden, siehe Aufklärungsflugzeug oder Bezeichnungssystem für Luftfahrzeuge der US-Streitkräfte

Numismatik (Münzkunde):
 Südafrikanischer Rand
 Rennes auf französischen Münzen (bis 1540)
 Saint André de Villeneuve auf französischen Münzen (1540–1700)
 Orléans auf französischen Münzen (1700 bis 1794)
 Rom auf päpstlichen, napoleonischen (gekröntes R) und italienischen Münzen
 Rio de Janeiro auf portugiesisch-brasilianischen Münzen

Personen:
 AnNa R. (* 1969), deutschen Sängerin und Texterin der Gruppe Rosenstolz
 Tal R (* 1967), israelischer Künstler
 Viktor R. (* 1941), deutscher Künstler

R als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Regensburg und Landkreis Regensburg
 Georgien: Telawi
 Großbritannien: Reading
 Kasachstan: Gebiet Mangghystau, siehe Mangghystau (Gebiet)
 Litauen: Händler (rote Schrift auf weißem Grund)
 Philippinen: Region 3: Central Luzon
 Polen: Woiwodschaft Karpatenvorland
 San Marino: Anhänger als ein kleines rotes R für italienisch Rimorchio (deutsch „Anhänger“)
 Spanien: Anhänger

Siehe auch:
 Baureihe R
 Besoldungsordnung R
 Bundesstraße R
 Generation R
 RBus

Abkürzung